Kreuzschlag steht für:
 Schlagrichtung bei Seilherstellung, siehe Schlagrichtung (Seiltechnik)
 Segeltechnik, um ein Ziel gegen den Wind anzulaufen, siehe Kreuzen (Segeln)
 Kreuzverschlag, Erkrankung beim Pferd
 einen Wohnplatz in der Stadt Offenburg